Caenoculis är ett släkte av dagsländor. Caenoculis ingår i familjen slamdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slamdagsländor
Caenoculis